Mporokoso steht für:

 Mporokoso (Sambia), Ort im Distrikt Mporokoso, Nordprovinz, Sambia
 Mporokoso (Distrikt), Distrikt in der Nordprovinz, Sambia